Denys Molčanov e Andrėj Vasileŭski erano i detentori del titolo ma solo Molčanov ha scelto di difendere il titolo in coppia con Oleksandr Nedovjesov.

In finale Sadio Doumbia e Fabien Reboul hanno sconfitto Salvatore Caruso e Federico Gaio con il punteggio di 4-6, 6-3, [10-3].

Teste di serie 

  Denys Molčanov /  Oleksandr Nedovjesov (semifinale)
  Albano Olivetti /  Matt Reid (primo turno)

  Zdeněk Kolář /  David Vega Hernández (semifinale) 
  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brest Challenger 2021